De 6e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1975 op 15 en 16 februari gehouden op de ijsbaan Ullevi in Göteborg.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1975
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
 1975
Schaatsen